Henryk Baranowski ist der Name folgender Personen:

* Henryk Baranowski (Bibliograph) (1920–2011), polnischer Bibliothekar und Bibliograph  
 Henryk Baranowski (Maler) (1932–2005), polnischer Maler 
 Henryk Baranowski (Regisseur) (1943–2013), polnischer Theaterregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler